2 miejscowości w Polsce: 
 Bargłówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny 
 Bargłówka – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Sośnicowice
Inne
 Bargłówka – rów, dopływ Kanału Augustowskiego

Przypisy